Голцов може бити:

 Голцов (Мителмарк), општина у округу Потсдам-Мителмарк, у њемачкој покрајини Бранденбург.
 Голцов (Одербрух), општина у округу Меркиш-Одерланд, у њемачкој покрајини Бранденбург.